renin–angiotensin–aldosterone system
 Región Autónoma del Atlántico Sur